Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
 Nijmeegsche Machine Fabriek
 N-methylformamide